Eid steht für:
 Eid, persönliche Bekräftigung einer Aussage
 kurz für (E)id ul-Fitr, siehe Fest des Fastenbrechens
 kurz für (E)id ul-Adha, siehe Islamisches Opferfest

Eid steht für folgende geographischen Objekte:
 Eid (Norwegen), ehemalige Kommune in Norwegen
 Grube Eid, Erzbergwerk im Rhein-Hunsrück-Kreis

Eid ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Eid (1940–2015), libanesischer Alawitenpolitiker
 Anne Berit Eid (* 1957), norwegische Orientierungsläuferin
 Émile Eid (1925–2009), libanesischer Geistlicher, Kurienbischof der Maroniten
 François Eid (* 1943), libanesischer Ordensgeistlicher, Bischof von Kairo
 Khaled Al-Eid (* 1969), saudi-arabischer Reiter
 Line Eid (1907–1985), deutsche Fürsorgerin
 Ludwig Eid (1865–1936) deutscher Pädagoge und Heimatgeschichtler
 Mahmoud Eid (* 1993), schwedisch-palästinensischer Fußballspieler
 Michael Eid (* 1963), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Odette Eid (1922–2019), libanesisch-brasilianische Bildhauerin
 Raymond Eid (1930–2012), libanesischer Geistlicher, Erzbischof von Damaskus
 Rifaat Eid, libanesischer Alawitenpolitiker
 Uschi Eid (* 1949), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Volker Eid (1940–2022), deutscher Moraltheologe

EID, EiD, eID, e-ID oder E-ID steht als Abkürzung für:
 Economic and Industrial Democracy, Fachzeitschrift für Industrial Relations
 Elektronische Identität
 Elektronische Identität (Schweiz), elektronischer Identitätsnachweis in der Schweiz
 elektronischer Identitätsnachweis, siehe Personalausweis (Deutschland) #eID-Funktion
 Elektronische Informations- und Datenverarbeitung, Oberbegriff für Kommunikationstechnik und Datenverarbeitung
 Eisenbahn in Deutschland, Begriff für das Kerngeschäft der Deutschen Bahn
 Emotional Intensity Disorder, Bezeichnung für die Borderline-Persönlichkeitsstörung 

Siehe auch:
 Der Eid
 Eido I. (955–1015), Bischof von Meißen
 EIT
 Eidt
 Aid

Abkürzung